Az önmatt olyan sakkfeladvány, amelyben világosnak az a feladata, hogy egy megadott számú lépésben sötétet akarata ellenére a világos fél bemattolására kényszerítse.

A jobb oldalon szereplő példa, Wolfgang Pauly 1912-ben írt feladványa az egyszerűbbek közé tartozik. Világos indul és arra kell kényszerítenie sötétet, hogy leüsse a g2 futót és így mattot adjon. Az egyetlen lépés, amellyel világos két lépésen belül mattadásra kényszerítheti sötétet 1.c8 és a gyalog huszárra cserélése. Ezután két változat lehet. Az egyszerűbb 1…exf6, 2.exf6 Fxg2#. A másik finomabb: 1…e6, 2.g8 és a gyalog cseréje futóra, amire nincs más lépés, mint Fxg2#. 

Alváltozata a reflexmatt, amelyben világosnak ugyancsak mattadásra kell bírnia sötétet, de kiegészítő szabály, hogy egy adott lépésben bármelyik fél is képes mattot adni, azt meg is kell tennie. Ha ez a kiegészítés csak sötétre vonatkozik, akkor ez egy fél-reflexmatt.

Fordítás

Források
 Friedrich Chlubna, Das Matt des weissen Königs (Vienna, 1995)

Sakk